Padang Lebar (Pino), een plaats in Indonesië
Padang Lebar (Seginim), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing